Емі Фрейзер і Каті Шлукебір були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Аліна Жидкова і Тетяна Пучек.

Ніколь Пратт і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши Елс Калленс і Кімберлі По з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec